Rosato puede hacer referencia a:

Ken Rosato (n. 1967), periodista estadounidense.
Roberto Rosato (1943–2010), futbolista italiano.
Sal Rosato (1918–1959), jugador estadounidense de fútbol americano.
Tony Rosato (n. 1954), actor ítalo-canadiense.